Torvik har flera betydelser:

Torvik, Nesodden – en tätort i Norge i Nesoddens kommun, Akershus fylke
Torvik, Herøy – ett fiskeläge i Herøy kommun, Møre og Romsdal fylke i västra Norge
Torvikbukt – en tätort i Gjemnes kommun i Møre og Romsdal, Norge